Naselja u Srbiji
 Vitanovac (Kruševac, Srbija), naselje u općini Kruševac
 Vitanovac (Kraljevo, Srbija), naselje u općini Kraljevo
 Vitanovac (Bela Palanka, Srbija), naselje u općini Bela Palanka